Пауль Кёрнер (; 2 октября 1893 года, Пирна — 29 ноября 1957 года, Тегернзе) — государственный деятель, статс-секретарь правительства Пруссии (11 апреля 1933 года — 1945) и постоянный заместитель Уполномоченного по 4-летнему плану Германа Геринга (22 октября 1936 года — 1945), обергруппенфюрер СС (30 января 1942 года).

Биография 
Посещал народную школу и реальную гимназию в Циттау. В 1914 году пошёл добровольцем в армию, участник Первой мировой войны. Первоначально воевал на фронте в составе саксонского королевского полка полевой артиллерии № 28, с 1917 года — офицер Генерального штаба, капитан (1919). Во время войны Кёрнер подружился с баварским лётчиком-истребителем Германом Герингом.

После демобилизации был членом добровольческого корпуса Лютцова, учился юриспруденции. Работу найти не смог и жил на небольшую денежную помощь, которую ему оказывала семья. В ноябре 1926 года вступил в НСДАП (билет № 714328).

Весной 1928 года сблизился с Германом Герингом, которого знал ещё по войне. У Кёрнера был собственный автомобиль «Мерседес Бенц», и Геринг предложил Кёрнеру стать его компаньоном по работе представителем различных авиационных фирм. С этого времени он стал личным шофёром и доверенным лицом Геринга. В 1931 году вступил в СС (билет № 23076) и получил звание группенфюрера СС. С конца 1931 года — личный секретарь Геринга. До конца войны оставался ближайшим сотрудником Геринга.

Свидетельством высокого положения Кёрнера в иерархии НСДАП можно считать тот факт, что он наряду с Адольфом Гитлером, Германом Герингом и Вильгельмом Фриком был одним из 4 представителей НСДАП, принимавших участие в обсуждении 22 января 1933 года в загородном доме Иоахима фон Риббентропа с представителями рейхспрезидента Германии Пауля фон Гинденбурга вопрос об образовании нового коалиционного правительства во главе с Гитлером.

После прихода Гитлера к власти в феврале 1933 года Кёрнер стал личным референтом Геринга в Министерстве внутренних дел Пруссии. С 5 марта 1933 года и до конца войны был депутатом Рейхстага от 2-го избирательного округа Западный Берлин. 11 апреля 1933 года стал статс-секретарём правительства Пруссии. В ситуации большой занятости Геринга на его многочисленных должностях в Третьем рейхе на посту статс-секретаря Кёрнеру приходилось заниматься текущим руководством прусским правительством. С сентября 1933 года — прусский государственный советник. Как член Прусского государственного совета Кёрнер также представлял интересы Пруссии в рейхсрате до его роспуска в начале 1934 года.

С 22 октября 1936 года — постоянный заместитель Уполномоченного по 4-летнему плану Геринга, статс-секретарь Управления по четырёхлетнему плану и Председатель Генерального совета по четырёхлетнему плану. В 1937—1942 годах — председатель Наблюдательного совета концерна «Имперские предприятия горнорудной промышленности и металлургические заводы Германа Геринга» («Reichswerke AG für Erzbergbau und Eisenhütten Hermann Göring»). В 1939—1942 годах — председатель Генерального совета по 4-летнему плану. Благодаря тому, что генеральный уполномоченный по 4-летнему плану Геринг мало разбирался в вопросах экономики, в руках Кёрнера сосредоточилась огромная власть по руководству промышленностью и подготовке Германии к войне. В 1941—1945 годах Кёрнер был заместителем руководителя Штаба экономического руководства «Восток» («Wirtschaftsführungsstabes Ost»), который занимался экономическим разграблением оккупированной территории СССР.

В 1930-е и 1940-е годы Кёрнер занимал ряд ключевых позиций в немецкой экономике: в 1937—1942 годах он был председателем Наблюдательного совета концерна «Герман Геринг Верке» («Reichswerke AG für Erzbergbau und Eisenhütten Hermann Göring»), в 1941—1943 гг. — председателем административного совета «Горнодобывающие и металлургические заводы Востока» («Berg und Hüttenwerke Ost GmBH»), а также был членом Наблюдательного совета компании Люфтганза («Lufthansa AG»), членом общества «Имперские автобаны» («Reichsautobahn») и постоянным членом Имперской рабочей палаты («Reichsarbeitskammer»). Кроме того, Кёрнер был членом президиума Немецкого исследовательского общества («Deutschen Forschungsgemeinschaft»), Немецкой академии авиационных исследований («Deutschen Akademie der Luftforschung») и правления Немецких имперских почт.

После войны арестован американскими войсками. В 1946 году выступал свидетелем на Нюрнбергском процессе по делу главных военных преступников. В качестве подсудимого был привлечён к суду Американского военного трибунала по делу «Вильгельмштрассе». 11 апреля 1949 года был приговорён к 15 годам тюремного заключения. Позже был амнистирован и освобождён 15 декабря 1951 года из тюрьмы для военных преступников в Ландсберге. В дальнейшем на пенсии.

Награды 
 Железный крест, 1-го класса (1914)
 Железный крест, 2-го класса (1914)
 Почётный крест ветерана войны
 Шеврон старого бойца
 Медаль За выслугу лет в НСДАП в бронзе и серебре
 Кольцо «Мёртвая голова»
 Почетная сабля рейхсфюрера СС

Примечания

Литература 
 

 

 

 

 Эрнст Клее (Ernst Klee) «Словарь персоналий Третьего Рейха» («Das Personenlexikon zum Dritten Reich»). — Франкфурт-на-Майне, Издательство «Книги карманного формата Фишера» («Fischer Taschenbuch Verlag»), 2007. ISBN 978-3-596-16048-8. (2 издание).
 Герман Вайсс (Hermann Weiß) «Биографический словарь Третьего рейха» («Biographisches Lexikon zum Dritten Reich»). — Франкфурт-на-Майне, Издательство Фишера, 1998. ISBN 3-10-091052-4.
 Эрих Штокхорст (Erich Stockhorst) «5 000 руководителей — Кто был кем в Третьем Рейхе» («5000 Köpfe — Wer war was im Dritten Reich»). — Киль, Издательство Арндта, 2000, ISBN 3-88741-116-1.

Ссылки 
 Пауль Кёрнер в Базе данных членов Рейхстага.
 Биография Пауля Кёрнера в справочнике по Рейхстагу 1938 года («Der Großdeutsche Reichstag 1938» («Der Großdeutsche Reichstag 1938. IV. Wahlperiode (nach dem 30. Januar 1933). Mit Zustimmung des Herrn Reichstagspräsidenten herausgegeben von E.Kienast, Direktor beim Reichstag», Berlin, im Juni 1938, R.v. Decker’s Verlag, E.Schenck, Berlin W9. S. 282).
 Биография Пауля Кёрнера на сайте Федерального архива Германии.

Депутаты рейхстага (Веймарская республика)
Нацистские преступники
Офицеры СС
Подсудимые последующих Нюрнбергских процессов
Депутаты рейхстага (нацистская Германия)